Davide Bombardini (1974) – imprenditore ed ex calciatore italiano
 Giuseppe Bombardini (1781-1867) – poeta italiano